Miejscowości w USA:
 Tangipahoa – wieś w stanie Luizjana, w parafii Tangipahoa
Parafie w USA:
 parafia Tangipahoa (ang. Tangipahoa Parish) – w stanie Luizjana